HIG steht als Abkürzung für:

 Hämolyse-im-Gel-Test in der Laboratoriumsmedizin
 Heidelberger Interessengemeinschaft pflichtschlagender Verbindungen, ein Waffenring in Heidelberg und Mannheim
 Human Interface Guideline, eine Richtlinie für Benutzerschnittstellen in der Informationstechnologie, siehe Benutzerschnittstelle #Richtlinien

HIG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Eichsfeld (für Heiligenstadt)

Abkürzung